Луговий Юрій:

 Юрій Луговий, Луговий Юрій — псевдонім українського письменника, перекладача, педагога, фольклориста, історика Мирослава Капія (1888–1949)
 Луговий Юрій Ярославович (* 1949) — український кінопродюсер, режисер і редактор
Сторінки зі списками однофамільців-тезок